Баронова — женская форма русской фамилии Баронов.

Известные носительницы 
 Баронова, Ирина Михайловна (1919—2008) — российская балерина.
 Баронова, Мария Николаевна (род. 1984) — российский общественный деятель и политик.